El nombre Guarany puede referirse a:

 Horacio Guarany, cantautor argentino.
 Il Guarany, ópera-ballet italiana.
 Café Guarany, hostelería portuguesa.
 Café Guarany café ya desaparecido de Buenos Aires.
 Americhernes guarany, especie de arácnido.